Бестенево́й бокс (лайткуб, световой куб, кублайт, ) — приспособление для бестеневой предметной и макросъемки. Использование бестеневого фотобокса позволяет обходиться без таких аксессуаров как: софтбокс, зонт и других рассеивателей. Главные преимущества лайткуба перед другими рассеивателями — это бестеневая съемка и отсутствие отражений пространства студии в поверхности объекта фотосъемки.

В простейшем варианте используется всего один источник света, в более продвинутых — несколько. Для наиболее лучшего результата применяются 2-3 источника света, расположенных сверху и по бокам. Также часто профессионалами используется синхронизация фотоаппарата с фотовспышками.

Распространённые конструкции представляют собой тканевую палатку с металлическим каркасом.
Также можно использовать свёрнутый в рулон вертикально стоящий лист полупрозрачного пластика или пластиковую канистру с вырезанной стенкой. При такой конструкции в стеклянных и металлических объектах не отражается каркас самого лайткуба.

См. также 
 Лайтбокс

Ссылки 
 http://www.si-foto.com/semka-predmetov-dlya-stokov-osnovnyie-pravila/
 Лайткуб своими руками

Фототехника